Ставангер 2013 (Supreme Masters) — международный шахматный турнир, который проходил в Ставангере (Норвегия) с 7 по 18 мая 2013 года. Победителем турнира стал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

 Категория: 21-я (средний рейтинг 2766).

Регламент 
Регламент турнира:
 Формат турнира: однораундовый круговой турнир, состоящий из 9 туров.
 Игровые дни: 8—10, 12—15 и 17—18 мая.
 Выходные: 11, 16 мая.
 Контроль времени: 1 час 40 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 мин до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
 На турнире действуют дресс-код и софийские правила.
 Призовые деньги делятся между игроками, набравшими одинаковое количество очков, но это не относится к первому призу. В случае дележа первого места состоится дополнительный матч (если победителей двое) или турнир. Для остальных случаев дополнительными показателями являются: коэффициент Зоннеборна-Бергера, количество побед, количество побед черным цветом.

Участники 
 Магнус Карлсен (, 2868)
 Левон Аронян (, 2813)
 Веселин Топалов (, 2793)
 Вишванатан Ананд (, 2783)
 Хикару Накамура (, 2775)
 Сергей Карякин (, 2767)
 Пётр Свидлер (, 2754)
 Ван Хао (, 2749)
 Теймур Раджабов (, 2745)
 Йон Людвиг Хаммер (, 2608)

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com
 Информация о турнире на сайте chessgames.com
 Интервью победителя турнира Сергея Карякина на сайте Федерации шахмат России

2013 год в шахматах
Май 2013 года
2013
Шахматные турниры в Норвегии